Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2005 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 29 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les frères Bob Bryan et Mike Bryan qui s'imposent en finale face à Jonas Björkman et Max Mirnyi. Ils remportent le tournoi pour la première fois. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2005
Tennis aux États-Unis en 2005
US Open Double messieurs
Tennis en août 2005
Tennis en septembre 2005